A Virradat Program a Mi Hazánk Mozgalom választási programja a 2022-es magyarországi országgyűlési választásra.

Bejelentése 
A 2022-es magyarországi országgyűlési választási kampány indulása előtt, a Mi Hazánk évértékelőjén jelentették be a párt választási programjaként.

A Virradat Program (Magyarország felvirágoztatására) címet viselő, 102 oldalas könyv formátumban nyomtatásban,, hangoskönyvként és lapozható formátumban is megjelent dokumentum bevezető mondatai szerint: "A Mi Hazánk Virradat Programja nemcsak egy választási program, hanem több cikluson átívelő munkaterv, ami a kisiklatott rendszerváltás stratégiai hibáit kívánja orvosolni."

Jegyzetek 

Mi Hazánk Mozgalom